Giovanni Caracciolo ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Caracciolo (Marschall) (1487–1550), neapolitanischer Aristokrat, Marschall von Frankreich
 Giovanni Costanzo Caracciolo (1715–1780), Kardinal
 Giovanni Battista Caracciolo, genannt Battistello Caracciolo, (1578–1635), neapolitanischer Barockmaler